Luca Di Risio – cantautore italiano
 Massimo Di Risio – ex pilota automobilistico e imprenditore italiano
 Raffaele Di Risio – ex calciatore italiano